El término Scratch  puede hacer referencia a:

Arte 
 Lee Scratch Perry, músico jamaiquino de reggae y dub.
 Scratch, técnica musical que se desarrolla moviendo un disco de vinilo hacia delante y hacia detrás en un tocadiscos.
 En pintura o ilustración, se le denomina así a la técnica donde se raya la pintura con una punta de metal fina, después de haber cubierto la pintura (o caseína) con tinta china. Existen diferentes técnicas.

Cine y ficción 
 Scratch, un documental de 2022 sobre disc-jockey y cultura hip hop-
 El personaje Scratch, en el programa de televisión Las aventuras de Sonic el Erizo.
 Scratch, cortometraje de 2012.

Informática 
 Scratch, lenguaje de programación desarrollado por el Grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab. Se comenzó a utilizar en 2007.

Deportes 
 scratch, se denomina al mejor tiempo obtenido en un tramo de una etapa de un rally.

Referencias 

Técnicas de interpretación musical
Técnicas de pintura